Mieroszowski ist der Familienname folgender Personen:

 Sobiesław Mieroszowski (1856–1899), galizischer Politiker
 Stanisław Mieroszowski (1827–1900), polnischer Schriftsteller, Historiker und Politiker